Ellis and Burnand Tramway ist der Name folgender Bahnstrecken:

 Ellis and Burnand Tramway (Manunui)
 Ellis and Burnand Tramway (Mangapehi)
 Ellis and Burnand Tramway (Ongarue)